Eurasia (журнал) — итальянский журнал, основанный в 2004 году.

См. также 

 Евразия (значения)
 Eurasia Daily